Алекса́ндр Пу́шкин: 
 
 Пушкин, Александр Васильевич (род. 1987) — российский баскетболист.
 Пушкин, Александр Иванович (1907—1970) — артист балета, педагог.
 Пушкин, Александр Николаевич (Алесь Пушкин; род. 1965) — белорусский живописец-нонконформист, член Белорусского Союза художников.
 Пушкин, Александр Петрович (1686/1692 — 1726) — сержант гвардии, прадед А. С. Пушкина.

